Namco Warp & Warp è una scheda madre arcade prodotta da Namco nel 1978; il secondo e terzo gioco di questa scheda, Bomb Bee e Cutie Q, sono stati modificati per supportare le palette a 256 colori.

Specifiche tecniche del Namco Warp & Warp

Main/grafica/suono CPU: Intel 8080, 2.048 MHz 
Sound chip: Namco custom
Risoluzione video: 224 x 272

Lista dei giochi Namco Warp & Warp

Gee Bee (1978) - primo gioco di Namco, ed il primo ad essere eseguito su questo hardware
Bomb Bee (1979) - sequel di Gee Bee
Cutie Q (1979) - secondo sequel di Gee Bee
Navarone (1980)
Kaitei Takara Sagashi (1980) - originariamente sviluppato da K. K. Tokki come prototipo
SOS (1980)
Tank Battalion (1980) - utilizza una versione modificata di questo hardware, anche se alcuni siti affermano che utilizza il proprio hardware e CPU (un Motorola M6502, a 1 MHz)
Warp & Warp (anche conosciuto come Warp Warp) (1981) - nel corso del 1981, l'hardware è stato chiamato "Namco Warp & Warp", anche se era l'ultimo gioco per esso

Note

Collegamenti esterni
 

Macchine arcade
Schede arcade Namco